Afán de Ribera puede referirse a:

 Per Afán de Ribera el Viejo (c. 1338-1423). Adelantado mayor de la frontera de Andalucía y notario mayor de Andalucía.
 Per Afán de Ribera (nacimiento y muerte en fecha desconocida), Señor de Torre de la Reina. Hijo de Ruy López de Ribera y Teresa de Ayala, esposo de Constanza de Guzmán y padre de Diego y de otro Per Afán
Per Afán de Ribera (1420-1454), III Adelantado Mayor de Andalucía
Per Enríquez Afán de Ribera y Portocarrero (1509-1571), VII Adelantado Mayor de Andalucía y I Duque de Alcalá
Pero Afán de Ribera y Gómez (1492-c.1577), gobernador de Costa Rica
Fernando Afán de Ribera y Téllez-Girón (1583-1637), diplomático español
Juan Alonso Pérez de Guzmán y Afán de Ribera (1464 - 1507), I Marqués de Cazaza
Antonio Joaquín Afán de Ribera (1834-1906), escritor español